d’Orgemont ist der Familienname folgender Personen:

 Amaury d’Orgemont (um 1345–1400), französischer Berater von König Karl VI.
 Nicolas d’Orgemont († 1416), französischer Geistlicher, Dekan von Saint-Martin de Tours
 Nicola d’Orgemont de La Fontaine (1826–1896), italienischer Benediktiner, Erzabt von Monte Cassino
 Pierre d’Orgemont († 1389), Herr von Méry und Chantilly und Kanzler von Frankreich

Orgemont ist der Name folgender Orte:
 Orgemont (Mésigny), Ort in Mésigny, Département Haute-Savoie, Frankreich